Shakibai ist der Familienname folgender Personen:

 Khosro Shakibai (1944–2008), iranischer Schauspieler

Shakibai ist der Name eines Schmetterlings aus der Familie der Wickler:

 Aethes shakibai